Mugurel este un prenume masculin românesc care se poate referi la:

Mugurel Buga
Dumitru Mugurel Cerăceanu
Mugurel Cornățeanu
Corneliu-Mugurel Cozmanciuc
Mugurel Dedu
Mugurel Drăgănescu
Cătălin-Mugurel Flutur
Mugurel Sârbu
Mugurel Surupăceanu
Mugurel Dumitru Vintilă

Vezi și 
 Mugur (dezambiguizare)

Prenume masculine românești